A Nagyér név alatt érthetjük:

 Nagyér, település Csongrád megyében, korábbi nevén Nagymajláth
 Nagyér, kanális Makón, a település természetes vízgyűjtője, a középkorban védősánca